Szilágyi Áron (1977) zenész
Szilágyi Áron (1990)  olimpiai és világbajnok kardvívó